Jambeiro kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Jambeiro (ort), São Paulo, 
 Jambeiro (kommun), São Paulo, 

Robotskapade Brasilienförgreningar